Los Playoffs de la NBA de 1993 fueron el torneo final de la temporada 1992-93 de la NBA. El campeón fue Chicago Bulls (Conferencia Este) que ganó en las Finales de la NBA a los Phoenix Suns por un resultado de cuatro partidos a dos.

Por tercer año consecutivo Michael Jordan, de los Chicago Bulls, fue nombrado MVP de las Finales.

Esta fue la segunda vez en la que los Suns alcanzaban las Finales de la Conferencia Oeste; Ellos aparecieron por primera vez en Playoffs NBA 1976, llegando hasta la final en la que perdió ante Boston Celtics.

En su quinto año los Charlotte Hornets hicieron su primera aparición en estos playoffs, siendo el primero de los equipos de la expansión de 1988 y 1989 (Charlotte, Orlando, Minnesota and Miami) en ganar una serie de playoff, derrotando a los Boston Celtics en cuatro partidos.

Clasificación Playoff

Conferencia Este 
Los Knicks consiguieron mejor balance que Chicago a pesar de que estos ganasen finalmente el playoff.

A continuación se muestran la lista de los equipos clasificados en la conferencia Este:

 New York Knicks
 Chicago Bulls
 Cleveland Cavaliers
 Boston Celtics
 Charlotte Hornets
 New Jersey Nets
 Atlanta Hawks
 Indiana Pacers

Conferencia Oeste 
Phoenix Suns obtuvo el mejor récord en victorias derrotas y dispuso de la ventaja de campo.

A continuación se muestran la lista de los equipos clasificados en la conferencia Oeste:

 Phoenix Suns
 Houston Rockets
 Seattle SuperSonics
 Portland Trail Blazers
 San Antonio Spurs
 Utah Jazz
 Los Angeles Clippers
 Los Angeles Lakers

Tabla

Enlaces externos 
 Traducido de Wikipedia inglesa 1993 NBA Playoffs
 Página de los Playoffs de la NBA de 1993

Véase también 
 Draft de la NBA de 1993
 Temporada 1992-93 de la NBA

Playoffs de la NBA
NBA 1993